Die J&S Cup 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 29. April bis 7. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Swetlana Kusnezowa mit 7:5 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jelena Lichowzewa / Anastassija Myskina mit 6:3 und 6:4 gegen Anabel Medina Garrigues / Katarina Srebotnik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Warschau